Татарчев може да се отнася за:

 Андрей Татарчев – български търговец и общественик
 Асен Татарчев – български лекар и революционер
 Божирад Татарчев – български лекар и революционер
 Иван Татарчев – български юрист
 Михаил Татарчев – български общественик и революционер
 Христо Татарчев – български лекар и революционер